Симона Халеп — победительница турнира.

Общая информация 
Женский одиночный турнир собрал всех представительниц топ-20 мирового рейтинга. Посев возглавила первая ракетка мира и прошлогодняя финалистка Симона Халеп. Румынка смогла подтвердить статус фаворита и в третий раз в карьере выйти в финал на Ролан Гаррос. Два предыдущих решающих матча в 2014 и 2017 годах она проигрывала, однако на этот раз смогла завоевать свой первый титул Большого шлема в карьере. В финале Халеп переиграла № 10 посева Слоан Стивенс, которая во второй раз сыграла в финале Большого шлема и первый раз на Ролан Гаррос. Халеп с четвёртой попытки смогла победить в финале Большого шлема. Прошлогодняя чемпионка Елена Остапенко защищала свой титул в качестве пятого номера посева, однако проиграла в первом же раунде  Катерине Козловой из Украины. В целом турнир прошёл без сильных неожиданностей, из несеянных теннисисток до четвертьфинала добралась только Юлия Путинцева из Казахстана.

Всего в основном турнире приняло участие восемь представительниц России и две из них смогли дойти до четвертьфинала. Сеянная под номером 28, двухкратная победительница турнира Мария Шарапова доиграла до четвертьфинала, где проиграла № 3 посева и чемпионке 2016 года Гарбинье Мугурусе. Дарья Касаткина, имевшая № 14 посева, также прошла в 1/4 финала, где уступила будущей финалистке Слоан Стивенс.

Посев 

  Симона Халеп (Титул)
  Каролина Возняцки (Четвёртый раунд)
  Гарбинье Мугуруса (Полуфинал)
  Элина Свитолина (Третий раунд)
  Елена Остапенко (Первый раунд)
  Каролина Плишкова (Третий раунд)
  Каролин Гарсия (Четвёртый раунд)
  Петра Квитова (Третий раунд)
  Винус Уильямс (Первый раунд)
  Слоан Стивенс (Финал)
  Юлия Гёргес (Третий раунд)
  Анжелика Кербер (Четвертьфинал)
  Мэдисон Киз (Полуфинал)
  Дарья Касаткина (Четвертьфинал)
  Коко Вандевеге (Второй раунд)
  Элизе Мертенс (Четвёртый раунд)

<ol start=17>
  Эшли Барти (Второй раунд)
  Кики Бертенс (Третий раунд)
  Магдалена Рыбарикова (Третий раунд)
  Анастасия Севастова (Первый раунд)
  Наоми Осака (Третий раунд)
  Йоханна Конта (Первый раунд)
  Карла Суарес Наварро (Второй раунд)
  Дарья Гаврилова (Третий раунд)
  Анетт Контавейт (Четвёртый раунд)
  Барбора Стрыцова (Четвёртый раунд)
  Чжан Шуай (Второй раунд)
  Мария Шарапова (Четвертьфинал)
  Кристина Младенович (Первый раунд)
  Анастасия Павлюченкова (Второй раунд)
  Михаэла Бузарнеску (Четвёртый раунд)
  Ализе Корне (Второй раунд)

Специальные приглашения в основу (WC и PR) 

  Фиона Ферро (Второй раунд)
  Миртиль Жорж (Первый раунд)
  Амандин Эсс (Первый раунд)
  Хлоэ Паке (Первый раунд)
  Полин Пармантье (Третий раунд)
  Джессика Понше (Первый раунд)
  Тейлор Таунсенд (Второй раунд)
  Изабель Уоллес (Первый раунд)

<ol start=8>
  Виктория Азаренко (PR, Первый раунд)
  Ваня Кинг (PR, Первый раунд)
  Кристина Кучова (PR, Первый раунд)
  Бетани Маттек-Сандс (PR, Второй раунд)
  Мэнди Минелла (PR, Первый раунд)
  Серена Уильямс (PR, Четвёртый раунд, отказ)
  Чжэн Сайсай (PR, Первый раунд)

Победители квалификационного отбора (Q) и лаки-лузеры (LL) 

  Ришел Хогенкамп (Первый раунд)
  Ребекка Петерсон (Второй раунд)
  Дебора Кьеза (Первый раунд)
  Кэролайн Доулхайд (Второй раунд)
  Магдалена Френх (Второй раунд)
  Виктория Голубич (Первый раунд)
  Мариана Дуке Мариньо (Второй раунд)
  Барбора Крейчикова (Первый раунд)
  Хеорхина Гарсия Перес (Второй раунд)
  Франческа Скьявоне (Первый раунд)
  Грейс Мин (Первый раунд)
  Александра Дулгеру (Второй раунд)
  Аранча Рус (LL, Первый раунд)
  Далила Якупович (LL, Первый раунд)

Отказы от участия по ходу турнира 
  Серена Уильямс (Четвертый раунд, травма грудной клетки)
  Леся Цуренко (Четвертый раунд, травма правой ноги)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 Сетка турнира 

Открытый чемпионат Франции по теннису 2018